Le tournoi de tennis d'Indianapolis est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1986 se dispute du  au .

Zina Garrison remporte le simple dames. En finale, elle bat Melissa Gurney, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Zina Garrison et Lori McNeil.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Indianapolis
 Saison 1986 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1986
Indianapolis
Tennis aux États-Unis en 1986
Tennis en octobre 1986
Sport en novembre 1986